Torsted (parochie, Horsens), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Horsens
 Torsted (parochie, Ringkøbing-Skjern), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Ringkøbing-Skjern
 Torsted (parochie, Thisted), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Thisted